Sena Madureira (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Acre
 Sena Madureira (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Acre